Miejscowości w USA:
 Island Lake – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
Gminy w USA:
 Island Lake (ang. Island Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Island Lake (ang. Island Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mahnomen